Lampritrema är ett släkte av plattmaskar. Lampritrema ingår i familjen Lampritrematidae. 

Lampritrema är enda släktet i familjen Lampritrematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Lampritrema